In microbiologia, la capsula è il rivestimento di numerose cellule batteriche.
 In anatomia, diverse strutture sono definite con tale nome:
la capsula di Bowman, contenitore del glomerulo renale;
la capsula interna, struttura anatomica cerebrale composta da sostanza bianca;
la capsula articolare, manicotto di tessuto connettivo che riveste le articolazioni.
 In botanica, la capsula è il frutto secco che, giunto a maturazione, si apre lasciando fuoriuscire (o espellendo) il contenuto.
 In odontoiatria, la capsula è nome generico di un manufatto protesico dentale che riveste un dente.
 Nella pratica di laboratorio, una capsula Petri è un piatto cilindrico utilizzato per le colture biologiche.
 Nelle armi da fuoco, la capsula a percussione è un tipo di innesco.
 In astronautica, una capsula è una navicella in grado di ospitare equipaggio.
 Una capsula del tempo contiene oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in epoca futura.
 In tecnologia farmaceutica, la capsula è una forma farmaceutica in cui può essere allestito un farmaco.
 Nel collezionismo, la capsula è il dischetto metallico contenuto nella gabbietta che trattiene il tappo delle bottiglie di vino spumante.

Pagine correlate 
 Capsule

Altri progetti